Onchidoris är ett släkte av snäckor som beskrevs av Henri Marie Ducrotay de Blainville 1816. Onchidoris ingår i familjen Onchidorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Onchidoris